La Puerta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Puerta (kommunhuvudort), Catamarca,

Mexiko 

 La Puerta, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 La Puerta, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 La Puerta, Huautla, 
 La Puerta, Veracruz, 
 La Puerta, Francisco I. Madero, 
 La Puerta, Michoacán de Ocampo, Contepec,

Spanien 

 La Puerta de Segura, ort, Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar